Kozloduj kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Kozloduj (ö i Bulgarien), Vratsa, 
 Kozloduj (ort i Bulgarien), ort, Vratsa, obsjtina Kozloduj, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar